My Boo – singolo di Usher ed Alicia Keys del 2004
 My Boo – album di Ruslana del 2013
 My Boo – singolo di Lil Tracy e Atl Smook del 2018